Міста Сейшельських Островів — список найбільших населених пунктів держави Сейшельські Острови. Дані про населення наведено за результатами переписів, що проводилися на Сейшельських островах в 1997 і 2002 роках, а також за оцінкою 2005 року.

Список міст Сейшельських Островів

Джерела

Посилання 
 Management and Information Systems Division
 World Gazetteer — міста Сейшельських островів за населенням
 City Population — Історія зміни населення міст на Сейшельських островах

 
Сейшели